Бабуян может означать:
 Бабуян — архипелаг в Лусонском проливе к северу от филиппинского острова Лусон
 Бабуян (остров) — остров в составе вышеуказанного архипелага
 Бабуян — река на филиппинском острове Палаван
 Бабуян Кларо — вулкан, расположен на одноимённом острове в провинции Кагаян, Филиппины.
  — пролив.